Nagy Antal
 Nagy Antal (1774–?) ügyvéd, akadémiai tanár
 Nagy Antal (1837–1912) plébános, kanonok, kerületi esperes
 Nagy Antal (1842–1906) plébános, apát, székesegyházi kanonok, főesperes
 Nagy Antal (1869–1954) római katolikus esperes-plébános
 Nagy Antal (1876–1943) ítélőtáblai tanácselnök
 Nagy Antal (1913–1984) válogatott labdarúgó
 Nagy Antal (1944) labdarúgó, az 1966-os angliai világbajnokság résztvevője
 Nagy Antal (1956) labdarúgó, az 1986-os mexikói világbajnokság résztvevője

hasonló nevűek
 Budai Nagy Antal (?–1437) az 1437-es erdélyi parasztfelkelés vezére
 Fekete Nagy Antal (1900–1969) történész, levéltáros.